Краснокутск — топоним.

 Краснокутск — посёлок городского типа в Харьковской области Украины.
 Краснокутск — бывшее название села Актогай Павлодарской области Казахстана.

См. также